Miejscowości w USA:
 St. John – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 St. John – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 St. John – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 St. John – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette
 St. John – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman
Gminy w USA:
 St. John (ang. St. John Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 St. John (ang. St. John Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 St. John (ang. St. John Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 St. John (ang. St. John Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid

Zobacz też 
 Saint John

en:St. John